Брайън Кокс може да се отнася за:

 Брайън Кокс (актьор) – шотландски актьор (роден през 1946 г.)
 Брайън Кокс (физик) – английски физик (роден през 1968 г.)